Канцийский диалект ломбардского языка (Canzés, или Canzees) — разновидность брианцийского диалекта западноломбардского языка, употребляемая в коммуне Канцо в провинции Комо, Италия.

На канцийском диалекте разговаривают около 2 000 человек. Этот диалект имеет сходства с распространённым брианцийским диалектом, а также с валлассинским, комским диалектами, а также с миланским (из-за исторических связей с Миланом). Лексика канцийского диалекта частично общая с брианцийским диалектом. По сравнению с ним, канцийский диалект имеет большее число стилистических регистров: от крестьянского до придворного стилей. Поскольку Канцо — самый северный город в Брианце, канцийский диалект подвергся меньшему влиянию итальянского языка и сохранил большее число архаизмов, чем некоторые другие диалекты.

Существуют и районные варианты диалекта, зависящие от социальных классов людей, там проживающих, и влияния других диалектов (в первом случае это — брианцийский и миланский диалекты, в другом — говоры из соседних деревень). Можно сказать, что у каждой семьи есть свой собственный говор, отличающийся от других. Это произошло из-за того, что до XX века каждая семья была объединена и изолировалась в местных видах дворов, называемых cuurt.

Канцийский диалект, несмотря на наличие устного и письменного литературного наследия, не имеет официального статуса, и становится всё менее распространённым среди молодёжи.

В Лингвистическом и Этнографическом Атласе Италии и Южной Швейцарии (AIS) университетов Берна и Цюриха (1928-1940) и в Акустическом питомнике итальянских языков и диалектов (VivALDI) Берлинского университета (1998-2018) Канцо был выбран в качестве единственной лингвистической точки прослеживания очень большой территории, включающей не только всю Макро-Брианцу, но и целые провинции Комо и Милан (за исключением лингвистического острова Бустокко-леньянский). Действительно, Канцо обладает характеристиками сохранения и подлинности, иначе отсутствующими в этой географической области, исторически очень инновационными. По этой причине можно сказать, что Канцийский диалект, сохраняя в некоторых своих регистрах специфические локальные особенности, является эталонным сортом для изучения наиболее архаичных элементов самого престижного варианта ломбардского языка.

Фонология

Согласные

Гласные 
В ударных слогах существуют различия между долгими и краткими гласными, в безударных слогах он отсутствует.

 /i/ и /u/ имеют аллофоны [ɪ] и [ʊ] соответственно в тех случаях, когда они находятся под ударением и после них идёт звук /ŋ/.
 /ø/ и /y/ имеют редко встречающийся аллофон [œ].
 /y/ произносится как верхний звук когда гласный не под ударением и в других диалектах на его месте стоит /i/; такое произношение также является родом аллофонов.
 /a/ имеет аллофоны [æ] и [ɑ] по аналогии, когда гласный безударный и в других диалектах на его месте стоит /a/ или гласный заднего ряда соответственно.

Полугласные

Примечания

Литература 
 Tiziano Corti, In ucasiun, 2005.
 Cumitaa F.N., Librett da la Festa di Nost, 1988—2003.
 Stefano Prina, Al Cadreghin — gazetin di bagaj da Canz, 2003—2007 (in particular n° 9bis of 2006).
 Gigliola Campiotti, Proverbi e modi di dire Lariani, 1997.
 Andrea Rognoni, Grammatica dei dialetti della Lombardia, 2005.
 Several authors, Parlate e dialetti della Lombardia. Lessico comparato, 2003.

Западноломбардский язык
Языки Италии